Nikolaï Khomeriki (1975-) cinéaste russe.
 Nino Khomeriki (1998-), joueuse d'échecs géorgienne.
 Noé Khomériki, parfois Noé Homériki (1883-1924?), révolutionnaire, social-démocrate menchevik et ancien ministre de la République démocratique de Géorgie.